The Eternal –  album dei Sonic Youth del 2009
 The Eternal –  gruppo musicale metal australiano
 The Eternal – film del 1998 diretto da Michael Almereyda

Pagine correlate 
 Eternal